Bozz steht für:
 Bozz Music, deutsches Plattenlabel
 Der Bozz, Soloalbum des Frankfurters Rappers Azad (2004)
 Der Bozz, Künstlername von Azad (Rapper)

Siehe auch:
 Boz
 Botz
 Bots (Begriffsklärung)